São José do Mantimento kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José do Mantimento (ort), Minas Gerais, 
 São José do Mantimento (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar